Italiana – album di Mina
 Sinfonia Italiana – di Felix Mendelssohn del 1833
 Italiana – brano musicale di Severina Vučković e Ana Bebić
 Italiana – singolo di J-Ax e Fedez del 2018
 L'Italiana – quadro di Vincent van Gogh
 Italiana 5 birilli – gioco del biliardo
 Dama italiana – gioco da tavolo
 Partita italiana – apertura nel gioco degli scacchi
 Lingua italiana – lingua romanza

Pagine correlate
Italia (disambigua)
Italiano
Italiani (disambigua)